Carina (lateinisch „Kiel“) steht für:

 Carina (Vorname), weiblicher Vorname
 Carina (Schiff), ein Containerschiff
 astronomische Bezeichnung des Sternbilds Kiel des Schiffs
 (491) Carina, Asteroid
 Schiffchen der Schmetterlingsblüte

 Carina tracheae, eine durch den untersten Trachealknorpel gebildete Leiste, die sich an der Aufteilung der Luftröhre zwischen dem Beginn der beiden Hauptbronchien befindet. 
 Carina sterni, der Brustbeinkiel bei Vögeln, siehe Vogelskelett
 Toyota Carina, japanisches Automodell
 Beatmungsgerät-Modelle der Firma Drägerwerk
 Lake Carina, See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Carena
 Carinae
 Karina